Il toponimo Grozești può riferirsi a diverse località:

Moldavia 
 Grozești, comune del distretto di Nisporeni

Romania 
 Grozești, comune del distretto di Iași
 Grozești, comune del distretto di Mehedinți